Фрімен () може значити:

Географія 

 Фрімен — місто, штат Міссурі
 Фрімен — місто, штат Південна Дакота
 Фрімен — місто, штат Вісконсин

Персоналії

Ім'я 

 Фрімен Дайсон (* 1923 — 2020) — фізик, відомий завдяки своїм роботам у сфері квантової фізики, ядерної енергетики, фізики твердого тіла
 Фрімен Фрімен-Томас (1866 — 1940) — 13-й Генерал-губернатор Канади та 32-й Генерал-губернатор Індії

Прізвище 

 Гордон Фрімен — персонаж відеоігор серії Half-Life.
 Джо Фрімен — американська дослідниця, феміністка, письменниця і адвокат.
 Морган Фрімен (* 1937) — американський актор.
 Річард Нілл Фрімен (1840 — 1904) — британський архітектор.
 Рон Фрімен (* 1947) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1968).
 Кессіді Фрімен (* 1982) — американська акторка.

Інше 
 4159 Фрімен (4159 Freeman) — астероїд головного поясу, відкритий 5 квітня 1989 року.
 Mr. Freeman — російський анімаційний вебсеріал що вперше з'явився на Youtube у 2009 році
Англійські прізвища